

Toponyme 

 Troche est une commune française située dans le département de la Corrèze en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 

 Horacio Florencio Troche Herrera (1935-2014), est un joueur de football international uruguayen.
 Rose Troche (1964-), est une réalisatrice, scénariste, productrice et monteuse américaine.
Patronyme hispanique